VICTOR LOPEZ é um músico e instrumentista brasileiro, de ascendência  portuguesa e  espanhola.

É um dos raros especialistas da guitarra portuguesa no Brasil nos últimos trinta anos.

Acompanhou grandes nomes do fado em casas tradicionais, shows e discos. Realizou turnês pelo Brasil e pelo estrangeiro – Portugal, Espanha, Chile, Argentina – com diversos espetáculos, como Bibi Vive Amália, de Bibi Ferreira. Sua contribuição para a divulgação da cultura portuguesa rendeu-lhe homenagens diversas do Governo Português.

Em 2017, estreia no espetáculo teatral e musical Contando Fados, de Carolina Floare, dividindo a cena com a atriz e assinando a direção musical.